Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27. и 28. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010, одбранио је Кристоф Леметр из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичара из 26 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 100 метара 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва четворица из 5 квалификационих група (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). 
Ветар:група 1: +1,4 м/с, група 2: +1,0 м/с, група 3: +0,4 м/с, група 4: 0,0 м/с, група 5: +1,7 м/с

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група!! Стаза!! Атлетичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-bgcolor=ccffcc 
| 1 || 3 || 5 || align="left" |  Кристоф Леметр ||align=left|  Француска|| 10,14 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 2 || 1 || 1 || align="left" |  Жими Вико ||align=left|  Француска || 10,18 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 3 || 2 || 5 || align="left" |  Ритис Сакалаускас || align=left |  Литванија|| 10.23 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 4 || 5 || 2 || align="left" |  Џајсума Саиди Ндуре||align=left|  Норвешка  || 10,24 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 5 || 4 || 6 || align="left" |  Лукас Јакупчик || align=left |  Немачка || 10,26 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 5 || 5 || 1 || align="left" |  Даријуш Кућ ||align=left| Пољска || 10,26 || КВ
|-bgcolor=ccffcc 
| 7 || 3 || 4 || align="left" |  Хари Ејкинс-Арити || align=left |  Уједињено Краљевство  || 10,27 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 8 || 2 || 4 || align="left" |  Роналд Арајс || align=left |  Летонија || 10,28 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 8 || 5 || 7 || align="left" |  Емануел Бирон ||align=left|  Француска|| 10,28 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 10 || 3 || 1 || align="left" |  Јулијан Ројс || align=left |  Немачка || 10,31 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 10 || 4 || 3 || align="left" |  Симоне Колио ||align=left|  Италија || 10,31 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 12 || 1 || 7 || align="left" |  Сергеј Смелик || align=left |  Украјина|| 10.32 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 13 || 5 || 3 || align="left" |  Stefan Tärnhuvud ||align=left|  Шведска || 10,35 || КВ, 
|-bgcolor=ccffcc 
| 14 || 1 || 6 || align="left" |  Фабио Черути || align=left |  Италија || 10,36 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 15 || 2 || 3 || align="left" |  Рето Шенкел ||align=left|  Швајцарска || 10,38 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 16 || 1 || 5 || align="left" |  Марк Луис-Франсис ||align=left|  Уједињено Краљевство|| 10,39 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 17 || 3 || 7 || align="left" |  Жак Рипарели  ||align=left|   Италија || 10,42 ||КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 18 || 2 || 2 || align="left" |  Jason Smyth ||align=left|  Ирска || 10,47 || КВ|-bgcolor=ccffcc 
| 19 || 4 || 1 || align="left" |  Јан Велеба ||align=left|  Чешка || 10,48 || КВ|-bgcolor=ddffdd 
| 20 || 2 || 6 || align="left" |   Арналдо Абрантес ||align=left|  Португалија || 10,49 || кв, 
|-bgcolor=ddffdd 
| 21 || 1 || 4 || align="left" |  Rolf Fongué ||align=left|  Швајцарска || 10.53 || кв
|-bgcolor=ddffdd 
| 21 || 5 || 5 || align="left" |  Ростислав Шулц ||align=left|  Чешка || 10.53 || кв
|-bgcolor=ccffcc 
| 23 || 4 || 5 || align="left" |  Richard Pulst ||align=left|  Шпанија || 10,57 || КВ
|-bgcolor=ddffdd 
| 24 || 2 || 1 || align="left" |  Руслан Абасов ||align=left|  Азербејџан|| 10,58 || кв
|- 
| 25 || 3 || 3 || align="left" |  Demitri Barski ||align=left|  Израел || 10.59 ||
|- 
| 26 || 1 || 3 || align="left" |  Матиц Осовникар ||align=left|  Словенија || 10,60 ||=
|- 
| 27 || 3 || 6 || align="left" |  Catalin Cîmpeanu ||align=left| Румунија || 10,65 ||
|- 
| 28 || 3 || 2 || align="left" |  Panagiotis Ioannou ||align=left| Кипар|| 10,67 ||
|- 
| 29 || 1 || 2 || align="left" |  Ету Рантала || align=left |  Финска || 10,73 ||
|- 
| 30 || 5 || 6 || align="left" |  Рашид Чухал ||align=left|  Малта || 10.86 ||
|- 
| 31 || 4 || 4 || align="left" |  Микел де Са ||align=left|  Андора  || 11.26 ||
|- 
| — || 2 || 7 || align="left" |  Изет Сафер ||align=left|  Турска ||   ||
|- 
| — || 4 || 2 || align="left" |  Georgi Kirilov Georgiev ||align=left|  Бугарска ||   ||
|- 
| — || 4 || 7 || align="left" |  Анхел Давид Родригез ||align=left|  Шпанија||  ||
|- 
| — || 5 || 4 || align="left" |  Тобијас Унгер ||align=left| Немачка ||  ||
|}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала двојица првопласираних из све три полуфиналне групе (КВ) и двојица према оствареном резултату (кв'''). 
Ветар:група 1: +1,1 м/с, група 2: +0,1 м/с, група 3: +0,8 м/с

Финале 
 
Ветар: +0,7

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2012.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном